

Persone 
 Angelo Badini o Badini I – calciatore argentino naturalizzato italiano, fratello di Emilio (1894-1921)
 Boureima Badini – giurista e uomo politico del Burkina Faso (n. 1956)
 Carlo Francesco Badini – librettista italiano 
 Carlo Maria Badini – direttore teatrale italiano (1925-2007)
 Emilio Badini o Badini II – calciatore argentino naturalizzato italiano, fratello di Angelo (1897-1956)
 Ernesto Badini – cantante lirico italiano (1876-1937)
 Gian Giacomo Badini – capitano d'artiglieria italiano (1894-1917)
 Gérard Badini – sassofonista, clarinettista, pianista e direttore d'orchestra francese (n. 1931)
 Jérôme Badini – sassofonista e compositore francese, figlio di Gérard

Altro 
 Badini, tribù Baloch nella regione del Baluchistan
 Badini Confalonieri, famiglia italiana